Villaguay (departement), departement in provincie Entre Ríos, Argentinië
Villaguay (Entre Ríos), plaats in gelijknamig departement in provincie Entre Ríos, Argentinië